Coty poate fi:

 Coty, Inc., companie franceză de cosmetice
 François Coty, parfumier francez
 René Coty, politician francez